Rezzo est une monospace de marque Daewoo
 Rezzo est une commune italienne de la province d'Imperia